Liste der Baudenkmale in Bresegard steht für:

 Liste der Baudenkmale in Bresegard bei Eldena, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Bresegard bei Picher, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern